Roussillon (provincie), een Franse streek en vroegere provincie
 Jean-Paul Roussillon (1931-2009), acteur
 Graafschap Rosselló (759-1172), later deel van Catalonië en bij de Vrede van de Pyreneeën (1659) samen met Frans-Vlaanderen door Frankrijk geannexeerd

 Roussillon (Isère)
 Roussillon (Vaucluse)
 Roussillon-en-Morvan,  Saône-et-Loire